L'écriture web combine la rédaction professionnelle, la rédaction référencée et la rédaction interactive. Si la rédaction professionnelle est née en même temps que l'écriture, la rédaction référencée et la rédaction interactive se définissent au fur et à mesure que les internautes imposent leurs standards de communication. La rédaction web est un style d'écriture adaptée au fonctionnement des moteurs de recherche et à la logique des internautes.

Rédaction professionnelle 

La rédaction professionnelle est une manipulation délicate qui consiste à traduire l’essence d’un message avec un minimum de mots simples et communs à tous. C’est la juxtaposition inattendue de ces mots qui crée la force du message. Le rôle du rédacteur professionnel dépend des demandes qui lui sont faites puisqu’il prête sa plume pour servir un message, pour traduire une pensée, pour communiquer une information. La méthode consiste à analyser le sujet, à colliger l’information et à choisir les mots et les concepts à travers lesquels le thème s’exprime le mieux. Il s’agit de capter, d’interpréter et de propulser le message et, par les mots choisis, lui insuffler une trajectoire qui séduit et persuade.

Rédaction référencée 

La rédaction référencée consiste à insérer les mots clés dans l’écriture des balises des structures du site et des pages, et, des balises textes dans le corps du contenu. Indexées par les moteurs de recherche pour le référencement naturel, les principales balises sont le titre des pages, la présence et la densité des mots clés dans les textes, la qualité des hyperliens et la description du site. Le référencement des balises favorise le positionnement naturel du site en tête des résultats de recherche Internet. Le référencement naturel des balises avec les mots clés doit refléter le plus fidèlement possible la mission d’entreprise pour attirer les utilisateurs convoités. Les mots clés insérés dans les balises sont lus, captés et indexés par les moteurs de recherche web. C’est l’indexation de ces mots clés qui permet l’affichage des sites qui correspondent aux requêtes des utilisateurs qui lancent les recherches. Par un traitement judicieux des balises, la rédaction référencée contextualise et personnalise le site, tout en augmentant le potentiel de référencement naturel par les moteurs de recherche et le positionnement dans les pages de résultats.

Rédaction interactive 

La rédaction web s'inspire fortement des règles d'écriture fixées par la presse papier avec des lignes éditoriales précises. Sur le web, la lecture est plus complexe que sur papier, il est donc indispensable de se focaliser sur ce qui est important pour l'internaute, tout en respectant les règles de référencement des principaux moteurs de recherche. Des principes ergonomiques permettent de faciliter la lecture tout en apportant l'information nécessaire. On parle généralement de textes courts, lisibles et allant directement à l'essentiel.

L'écriture interactive demande surtout :
 La rédaction d'un titre directif, clair et précis
 L'écriture d'un chapeau reprenant les éléments énoncés dans le titre avec plus de précisions. Il faut éviter les appositions et les mises en route trop longues en début de chapeau, l'auteur doit aller directement à l'essentiel.
 Des paragraphes courts et organisés du plus important au moins important pour le sujet concerné.
 Le respect des normes ergonomiques en vigueur. Par exemple, il faut éviter les textes trop larges ou les polices en lettres capitales, etc.
 Le respect des codes et règles des moteurs de recherche et leur technique d'indexation.

La lecture sur Internet n’est pas linéaire, elle est interactive. La lecture se fait par couches successives d’information qu’elles soient ou non disposées sur la même page web. Internet se différencie radicalement des autres médiums de communication. Sur la toile, c'est l'utilisateur qui décide. La rédaction interactive consiste à proposer plusieurs chemins de lecture qui font converger les bénéfices des produits ou services et les attentes des utilisateurs potentiels à travers un chemin de lecture qui correspond à la logique de l’internaute. 

L’arborescence de persuasion supporte plusieurs chemins de lecture. Pour créer les chemins de lecture, les informations contenues dans les textes sont fragmentées et hiérarchisées des plus générales aux plus spécifiques et reliées entre elles par des hyperliens typographiques. 

L’internaute suit la piste qui répond à sa recherche d’information en cliquant de lien en lien jusqu’à ce qu’il ait trouvé ce qu’il cherche. La rédaction interactive dispose l’information de manière à laisser l’internaute choisir les portions d’information auxquelles il accède et au chemin qu’il emprunte pour parvenir à la satisfaction de son désir ou de sa curiosité.

Le métier de rédacteur web est apparu il y a quelques années. De plus en plus plébiscité par les professionnels notamment, le rédacteur web prend en charge l'écriture, partielle ou intégrale, des contenus éditoriaux web de ses clients.

Références 

World Wide Web
Communication écrite